Malbork — na Polónia
Castelo de Malbork
Feldioara — na Roménia

Ver também
Marienborg — residência oficial do primeiro-ministro da Dinamarca

Desambiguações de topônimos